Muray ist der Familienname folgender Personen:

 Nickolas Muray (1892–1965), US-amerikanischer Fotograf und Journalist
 Philippe Muray (1945–2006), französischer Schriftsteller